Даниэль Мари Кэмпбелл (; род. 30 января 1995 года) — американская актриса, наиболее известная по оригинальным диснеевским фильмам «Звёздная болезнь» и «» и телесериалу «Первородные».

Биография 
Даниэль родилась в пригороде Чикаго, , штат Иллинойс, в семье Джона и Джорджанн Кэмпбелл. Также у неё есть младший брат, Джонни. Агент заметил Даниэль в салоне-парикмахерской в Чикаго, в возрасте 10 лет. Её первым большим прорывом в кинокарьере стала периодическая роль в четырёх эпизодах телесериала «Побег». Также она снялась в общенациональном рекламном ролике для компании  и сыграла персонажа Дарлу в фильме 2008 года «The Poker House». В 2010 году она появлялась в диснеевском фильме «Звёздная болезнь» и подписала контракт о дальнейшем сотрудничестве с этой компанией. Она сыграла в фильме «Prom» и сериале «Зик и Лютер». С 2013 по 2016 годы играла роль девушки-ведьмы Давины в спин-оффе сериала Дневники вампира — «Первородные».

Личная жизнь 
С 2015 по 2017 год Кэмпбелл встречалась с певцом Луи Томлинсоном. 

С 2019 года встречается с американским актёром Колином Вуделлом, коллегой по сериалу «Первородные».

Кэмпбелл в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Клипы

Примечания

Ссылки

Дети-актёры США
Киноактрисы США